Liga Europy UEFA 2011/2012 – 41. sezon drugich pod względem prestiżu międzynarodowych rozgrywek klubowych federacji piłkarskich zrzeszonych z UEFA, po raz 3. przeprowadzanych pod nazwą Ligi Europy UEFA (wcześniej jako Puchar UEFA) w formacie wprowadzonym w 2009.

Finał został rozegrany 9 maja 2012 na Stadionul Naţional w Bukareszcie, a zwycięzcą zostało Atlético Madryt po wygranej 3:0 nad Athletic Bilbao.

Rozgrywki składają się z trzech części:
 fazy kwalifikacyjnej (4 rundy),
 fazy grupowej,
 fazy pucharowej.

Podział miejsc w rozgrywkach 

W fazie kwalifikacyjnej edycji 2011/2012 Ligi Europy weźmie udział 161 zespołów z 53 federacji piłkarskich zrzeszonych w UEFA. Zespoły zostały przydzielone do danych rund tej fazy zgodnie z rankingiem współczynników ligowych UEFA z 2010. W rundzie play-off kwalifikacji dołączy do nich 10 drużyn, które odpadły w III rundzie kwalifikacyjnej Ligi Mistrzów 2011/2012. Miejsce w fazie grupowej mają zagwarantowane drużyny, które odpadły w fazie play-off Ligi Mistrzów 2011/2012 oraz obrońca tytułu (zwycięzca edycji 2010/2011). W 1/16 finału zagrają również zespoły, które zajęły 3. miejsca w fazie grupowej Ligi Mistrzów 2011/2012.

Łącznie w rozgrywkach edycji 2011/2012 Ligi Europy wezmą udział 194 drużyny.

Prawo udziału w rozgrywkach można uzyskać poprzez:
 zajęcie odpowiedniego miejsca w tabeli ligowej (najwyższe pozycje za miejscami uprawniającymi do gry w Lidze Mistrzów UEFA – z wyjątkiem Liechtensteinu),
 zwycięstwo lub udział w finale pucharu krajowego,
 zwycięstwo w edycji 2010/2011 Ligi Europy UEFA (jeśli zdobywca tego trofeum nie uzyskał miejsca w Lidze Mistrzów lub Lidze Europy UEFA 2011/2012 dzięki pozycji zajętej w tabeli ligowej),
 zajęcie jednego z 3 najwyższych miejsc w rankingu Fair Play UEFA przez daną federację.

Ranking ligowy UEFA 2010 

 Uwagi
 (FP) – miejsca dodatkowe dzięki rankingowi Fair Play UEFA
 liczba drużyn nie uwzględnia zespołów, które odpadły wcześniej z Ligi Mistrzów UEFA 2011/2012

Szczegółowy podział miejsc

Uczestnicy 

Lista uczestników Ligi Europy UEFA 2011/2012 z wyszczególnieniem rund, w których dane drużyny rozpoczynają udział w rozgrywkach.

Oznaczenia:
 P1 – zdobywcy pucharu krajowego
 P2 – finaliści pucharu krajowego
 PL – zdobywcy pucharu ligi
 L2, L3, L4, L5, L6, L7 – drużyny, który zajęły odpowiednie miejsca w ligach krajowych
 LP-1 – drużyny, które wygrały baraże (mecze) o udział w Lidze Europy UEFA
 FP – drużyny, które uzyskały miejsce dzięki rankingowi Fair Play UEFA
 LM – drużyny, które odpadły z Ligi Mistrzów UEFA
 FG: drużyny, które zajęły 3. miejsce w fazie grupowej Ligi Mistrzów UEFA
 PO: drużyny, które przegrały w rundzie play-off kwalifikacji Ligi Mistrzów UEFA
 K3: drużyny, które przegrały w III rundzie kwalifikacyjnej Ligi Mistrzów UEFA

Uwaga: zespoły wyróżnione kursywą mogą jeszcze zakwalifikować się do Ligi Mistrzów UEFA lub rozpocząć zmagania w Lidze Europy UEFA od późniejszej rundy.

Faza kwalifikacyjna

I runda kwalifikacyjna 

Do startu w I rundzie kwalifikacyjnej uprawnionych było 50 drużyn, z czego 25 było rozstawionych.

II runda kwalifikacyjna 

Do startu w II rundzie kwalifikacyjnej uprawnionych będzie 80 drużyn (w tym 25 zwycięzców z I rundy kwalifikacyjnej), z czego 40 będzie rozstawionych. Ponieważ losowanie odbyło się przed zakończeniem I rundy kwalifikacyjnej, założono, że drużyny rozstawione w I rundzie pokonają swoich rywali. Gdyby jednak stało się inaczej drużyna nierozstawiona przejmuje współczynnik pokonanej drużyny.

 drużyny, które awansowały z I rundy kwalifikacyjnej

III runda kwalifikacyjna 

Do startu w III rundzie kwalifikacyjnej uprawnionych będzie 70 drużyn (w tym 40 zwycięzców z II rundy kwalifikacyjnej), z czego 35 będzie rozstawionych. Ponieważ losowanie odbyło się przed zakończeniem II rundy kwalifikacyjnej, założono, że drużyny rozstawione w II rundzie pokonają swoich rywali. Gdyby jednak stało się inaczej drużyna nierozstawiona przejmuje współczynnik pokonanej drużyny.

 drużyny, które awansowały z II rundy kwalifikacyjnej

Runda play-off 

Do startu w rundzie play-off uprawnionych było 76 drużyn (w tym 35 zwycięzców z III rundy kwalifikacyjnej oraz 15 przegranych z III rundy kwalifikacyjnej LM), z czego 38 było rozstawionych.

 drużyny, które awansowały z III rundy kwalifikacyjnej

 drużyny, które odpadły w III rundzie kwalifikacyjnej do LM

Faza grupowa 

Do startu w fazie grupowej uprawnionych było 48 drużyn (w tym: 38 zwycięzców rundy play-off Ligi Europy i 10 przegranych rundy play-off Ligi Mistrzów). W trakcie losowania zespoły zostały rozdzielone na 4 koszyki, następnie rozlosowane i podzielone na 12 grup po 4 drużyny każda. Do jednej grupy nie mogły trafić drużyny z tego samego koszyka i federacji.

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Grupa G

Grupa H

Grupa I

Grupa J

Grupa K

Grupa L

Faza pucharowa 

Do startu w fazie pucharowej uprawnione będą 32 drużyny:
 12 zwycięzców fazy grupowej Ligi Europy,
 12 drużyn, które zajęły 2. miejsca w fazie grupowej Ligi Europy,
 8 drużyn, które zajęły 3. miejsca w fazie grupowej Ligi Mistrzów.

W tej fazie do dalszych etapów turnieju przechodzą zwycięzcy poszczególnych dwumeczów.

Uwagi:
* Zwycięstwo dzięki bramce/bramkom zdobytym na wyjeździe.
** Zwycięstwo po dogrywce.
*** Zwycięstwo po serii rzutów karnych.

1/16 finału 
Zwycięzcy fazy grupowej Ligi Europy oraz 4 najlepsze z zespołów, które zajęły 3. miejsca w fazie grupowej Ligi Mistrzów zostaną rozlosowani przeciwko zespołom, które zajęły 2. miejsca w fazie grupowej Ligi Europy oraz pozostałym drużynom, które zajęły 3. miejsca w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Drużyny z tych samych federacji oraz grup nie mogą zostać zestawione w jednej parze.

1/8 finału

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał 

ZDOBYWCA LIGI EUROPY 2011/2012

ATLÉTICO MADRYT DRUGI TYTUŁ

Zobacz też 
 Liga Mistrzów UEFA (2011/2012)

Przypisy 

Liga Europy UEFA (2011/2012)